Marmaduke peut faire référence à :

Prénom 
Marmaduke est un prénom d'origine britannique ; peu courant de nos jours, il dérive peut-être du vieil irlandais Máel Máedóc. Il est notamment porté par :
  (1840–1896), botaniste britannique ;
  (mort en 1518), militaire anglais ;
 Marmaduke Grove (1878–1954), homme politique chilien ;
 Marmaduke Pattle (1914–1941), pilote sud-africain ;
 Marmaduke Pickthall (1875–1936), érudit islamique occidental ;
  (1750–1805), architecte naval anglais ;
 Marmaduke Tunstall (1743–1790), ornithologue et un collectionneur britannique ;
 Marmaduke Wyvill (1815–1896), joueur d'échecs et homme politique anglais.

Patronyme 
 John Sappington Marmaduke (1833–1887), militaire américain ;
 Thomas Marmaduke (), navigateur anglais.

Toponyme 
 Marmaduke, ville américaine de l'Arkansas.

Cinéma 
 Marmaduke, film américain réalisé par Tom Dey et sorti en 2010.

Musique 
 Marmaduke Duke, groupe de rock britannique.

Bande dessinée 
 Marmaduke, série de dessins humoristiques créée par Brad Anderson.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme